091  – codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatoire de Nurol di Aurec-sur-Loire, in Francia
 091  – prefisso telefonico del distretto di Palermo